Ведновский сельсовет

Липецкая область 
 Ведновский сельсовет Чаплыгинского района

Тверская область 
 Ведновский сельсовет Рамешковского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)